Edward C. Heyde, internista statunitense.
Sindrome di Heyde, associazione di sanguinamento gastrointestinale con stenosi aortica calcifica.
Charles Gordon Heyd (1884-1970), chirurgo statunitense.
Sindrome di Heyd, una sindrome epato-renale.